Il doppio del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi che hanno battuto in finale Alberto Francis e Phillip King 6-3, 2-6, [10-5].

Teste di serie 

 Ashley Fisher /  Chris Haggard (quarti di finale)
 Scott Lipsky /  David Martin (primo turno)

 Ross Hutchins /  Miša Zverev (primo turno)
 Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 2007